Résultats détaillés de l'édition 1981 du tournoi de tennis professionnel Internationaux de France de tennis remportés par le Suédois Björn Borg chez les hommes et par la Tchécoslovaque Hana Mandlíková chez les femmes.

Faits marquants 
Dans le tableau masculin, Björn Borg gagne sa quatrième finale d'affilée sur la terre battue parisienne, en dominant le Tchécoslovaque Ivan Lendl, qui dispute sa première finale dans un tournoi majeur. Il s'agit du sixième (et dernier) titre empoché par le Suédois aux Internationaux de France, ce qui demeurera le record de victoires dans le tournoi (simple messieurs) jusqu'en 2012 (record battu par Rafael Nadal).

Chez les femmes, Hana Mandlíková inscrit pour la deuxième fois son nom au palmarès d'un tournoi du Grand Chelem, après son succès à l'Open d'Australie. En demi-finale, elle parvient enfin à dominer Chris Evert dans un grand rendez-vous, avant d'écarter l'Allemande Sylvia Hanika en finale.

Cette année-là, une équipe de tournage est exceptionnellement autorisée à filmer les coulisses du French Open. William Klein réalise ainsi le film appelé The French qui retrace le tournoi de l'année 1981 en immortalisant au passage des moments rares.

Palmarès 

 Le Prix Citron est décerné au Roumain Ilie Năstase.
 Le Prix Orange est décerné au Roumain Ilie Năstase.

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final 
Seules les demi-finales et la finale sont jouées en 3 sets gagnants.

Simple dames

Têtes de série 
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Têtes de série 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France
 Saison 1981 de l'ATP
 Saison 1981 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1981
France
France
Sport en France en 1981
Tennis en mai 1981
Tennis en juin 1981